Вольно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вольно — агрогородок в Барановичском районе Брестской области.

Россия 
 Вольно — деревня в Пеновском районе Тверской области.